Otorinolaryngologie (ORL), medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van aandoeningen van keel, neus en oor
ORL (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de otorinolaryngologie
ORL-arts
Omar Rodríguez-López, leider van de The Mars Volta
ORL, IATA-luchthavencode voor Orlando Executive Airport